Нэтан Э́дриан (или Нейтан Эйдриан, ; ) — американский пловец, пятикратный олимпийский чемпион, 10-кратный чемпион мира, двукратный чемпион мира на короткой воде. Бывший рекордсмен Америки на дистанции 50 метров вольным стилем.

Личная жизнь 
Родился в Бремертоне, штат Вашингтон, в 1988 году, в семье Джеймса и Сесилии Эдриан. Его мать китайского происхождения, родилась и выросла в Гонконге. Сесилия работает медсестрой школьного округа в Бремертоне, а Джеймс является отставным инженером-ядерщиком на верфи Пьюджет-Саунд. Донелла, старшая сестра Нэтана, и его старший брат Джастин занимались плаванием, под их влиянием младший братец с пяти лет увлёкся этим спортом.   

Он окончил среднюю школу в Бремертоне, затем изучал медицину в Калифорнийском университете в Беркли.  

15 сентября 2018 года Нэйтан Эдриан женился на бывшей пловчихе, директоре по мерчендайзингу Хэлли Айвестер (), с которой встречался около 7 лет. 9 февраля 2021 года у супругов родилась дочь Паркер Джэклин Эдриан.

В декабре 2018 года во время осмотра перед прививкой у Эдриана выявили рак яичек. В декабре 2018 года и в январе 2019 года он перенёс две операции, после которых ему было трудно ходить, левая сторона тела стала намного слабее правой и её пришлось для устранения асимметрии разрабатывать, постепенно увеличивая нагрузки. В феврале 2019 года вернулся к тренировкам, в апреле стало известно, что симптомов рака больше нет. В июле того же года на чемпионате мира в Кванджу Эдриан завоевал свою очередную золотую медаль.

Спортивная карьера

Чемпионат мира на короткой воде 2008 
На чемпионате мира на короткой воде в Манчестере Эдриан выиграл золото на дистанции 100 м вольным стилем и 4×100 м вольным стилем и серебро в кобминированной эстафете 4×100 м . В эстафете 4×100 м вольным стилем Эдриан вместе с Райаном Лохте, Брайаном Лундквистом и Дугом Ван Ви, заняв первое место, установили мировой рекорд 3:08.44.

Летние Олимпийские игры 2008 в Пекине 
На Олимпийских играх в Пекине в составе эстафеты 4×100 м вольным стилем Нэтан Эдриан, Каллен Джонс, Бенджамин Уайлдмен-Тобринер и Мэтт Гриверс в полуфинале вместе установили мировой рекорд. Однако он был побит днём позже, когда Майкл Фелпс, Гарретт Уэбер-Гейл, Каллен Джонс и Джейсон Лезак победили в финале со временем 3:08,24, опередив Францию и Австралию. Эдриан получил золотую медаль, хотя не плыл в финале.

Чемпионат мира 2009 в Риме 
В 2009 году на чемпионате США Эдриан занял первое место в заплыве на 50 и 100 м вольным стилем, квалифицируясь в этих дистанциях на чемпионат мира по водным видам спорта в Риме.

В 2009 году на чемпионате мира в Риме Эдриан завоевал золото в эстафете 4×100 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4×100 м.

2010 год 
На чемпионате США Эдриан квалифицировался, чтобы выступить в 2010 году на Pan Pacific, выиграв 50 и 100 м вольным стилем. Его победа в 100-метровке вольным стилем также гарантировала ему место в эстафете 4×100 м вольным стилем и комбинированной эстафете.

В 2010 на Pan Pacific Эдриан выиграл в общей сложности четыре золотые медали. В своём первом финале, 100 м вольным стилем, Эдриан выиграл золотую медаль, проплыв дистанцию за 48,15 секунды, опередив канадца Брента Хейдена и мирового рекордсмена на дистанции 100 м вольным стилем бразильца Сезара Сьелу. На следующий день Эдриан вместе с Майклом Фелпсом, Райаном Лохте и Джейсоном Лезаком победили в эстафете 4×100 м вольным стилем. Затем Нэтан Эдриан соревновался на дистанциях 50 м вольным стилем и в комбинированной эстафете 4×100 м. В финале 50-метровки вольным стилем Эдриан победил со временем 21,55, опередив Сьелу. Примерно через час в комбинированной эстафете Нэтан завоевал свою очередную золотую медаль на чемпионате.

Чемпионат мира 2011 в Шанхае 
Эдриан выиграл свою первую медаль, бронзовую, в заплыве 4×100 м вольным стилем с Майклом Фелпсом, Гарреттом Уэбер-Гейлом и Джейсоном Лезаком.  В финале 100-метровки вольным стилем Эдриан занял шестое место со временем 48,23. На дистанции 50 метров вольным стилем занял четвёртое место с результатом 21,93, уступив одну сотую секунды французу Алену Бернару, который получил бронзу. Золотую медаль Эдриан вместе с Марком Ганглоффом, Майклом Фелпсом и Ником Томеном завоевал в комбинированной эстафете 4×100 метров.

Результаты на летних Олимпийских играх 
Зелёным выделены участия в финальных заплывах

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 USA Swimming athlete bio: Nathan Adrian
 Cal athlete bio: Nathan Adrian
 Nathan Adrian Photo Gallery at the Race Club

Пловцы США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по плаванию
Выпускники Школы общественного здравоохранения Калифорнийского университета в Беркли
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли